Een schildertechniek, ook wel grisaille of grauwschildering geheten
 Een vlinder uit de familie van de witjes (vlinders) (Pieridae)
 Een alternatieve naam voor de hondstong (dier) (Glyptocephalus cynoglossus)
 Een intentionele korte pauze in gesproken tekst
 Een onbedoelde stilte in radio- of tv-uitzendingen (door een fout van presentatoren of een technicus)
 Witje (paard), het paard van Pippi Langkous
 Witje (tegel) vierkante witte wandtegel met vaak handgeschilderde afbeeldingen.